Grand Army of the Republic Memorial Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand Army of the Republic Memorial Hall (Florida), ID-Nr. 97000097
 Grand Army of the Republic Memorial Hall (Illinois), ID-Nr. 76000723